Liebig puede referirse a:

 Justus von Liebig, químico alemán;
 Medalla Liebig, premio otorgado en el campo de la química;
 Colonia Liebig's, localidad de la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Pueblo Liebig, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina;